Kallfaß ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla Kallfaß (* 1982), deutsche Musical-Sängerin in der Stimmlage Sopran
 Dieter Kallfaß (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Julian Kallfaß (* 1992), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler